Het gewichtheffen in de klasse tot 62 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op 31 juli 2012.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen 069